Personen
 Alexander Bannink (1990), Nederlands voetballer
 Harry Bannink (1929-1999), Nederlands componist
 P.A.W. Bannink, Nederlands burgemeester

 Overig
 De Bannink, landgoed en buurtschap in Overijssel
 Stopplaats Bannink, voormalig spoorwegstation in Overijssel